LTN est un sigle qui signifie :
aéroport de Londres Luton ;

Sigle de 3 caractères 
Code IATA des aéroports